Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Empoli Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1995-1996.

Rosa

Risultati

Serie C1 girone A

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-off

Coppa Italia Serie C

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note

Collegamenti esterni 

1995-1996